Virtual private server, un sistema di hosting di server che usa un software per la virtualizzazione.
 Virtual hosting, è un metodo usato dai server web per ospitare più di un nome di dominio sullo stesso computer, talvolta sullo stesso indirizzo IP.
 Sinonimo di port forwarding, usato da alcuni router.
 Microsoft Virtual Server, un sistema di virtualizzazione basato su tecnologia Connectix prodotto da Microsoft.